Единоро́г может означать:
 Единорог — мифологическое существо.
 Единорог в геральдике — естественная негеральдическая гербовая фигура.
 Единорог () — экваториальное созвездие.
 «Единорог» — тип старинного русского артиллерийского орудия.
 «Инрог», или «Единорог» — именная пищаль работы мастера-литейщика Андрея Чохова (1577 год).
 «Единорог» () — компания-стартап, получавшая рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США, термин применяется с начала 2010-х.
 «Единорог» () — термоядерный взрыв, произведённый Францией на атолле Муруроа 3 июля 1970 года.
 Единорог — фигура тю сёги.
Фильмы
 «Единорог» () — комедия Роберта Шварцмана (США, 2018).
 «Единорог» () — ситком канала CBS (США, 2019—2020).
Животные
 Рыбы-единороги, или Настоящие носачи () — род морских рыб семейства хирурговых.
 Морской единорог — другое название нарвала ().

Корабли 
 «Единорог» — шмак Балтийского флота Российской империи 1703 года постройки.
 «Единорог» — галера Балтийского флота Российской империи 1740 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Единорог» — галера Балтийского флота Российской империи 1753 года постройки.
 «Единорог» — шмак Балтийского флота Российской империи 1759 года постройки.
 «Единорог» — шлюп Балтийского флота Российской империи 1806 года постройки.
 «Единорог» — бомбардирская плавучая батарея Балтийского флота Российской империи 1807 года постройки.
 «Единорог» — подводная лодка ВМФ России времен Первой мировой войны.

См. также